Страна Лимония
 «Страна Лимония» — ироническое название ГУЛАГа в СССР и вообще мест заключения;
 «Страна Лимония» — стихотворение Анатолия Жигулина;
 «Страна Лимония» — неофициальное название исторического района Рабочий посёлок в районе одноимённой железнодорожной платформы Белорусского направления Московской железной дороги, широко известное со второй половины 1940-х годов;
 «Страна Лимония» — дебютный альбом группы «Дюна» 1990 года;
 «Страна Лимония» — песня из данного альбома.